Pteroctopus witjazi är en bläckfiskart som beskrevs av Akimushkin 1963. Pteroctopus witjazi ingår i släktet Pteroctopus och familjen Octopodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
witjazi